BRK, właściwie Bartosz Kochanek (ur. 23 maja 1982 w Opolu), znany również jako Brzuch – polski DJ i raper, a także producent muzyczny i inżynier dźwięku. Bartosz Kochanek znany jest przede wszystkim ze współpracy z raperami Jareckim i Grubsonem. Prowadzi także solową działalność artystyczną. Współpracował ponadto z takimi wykonawcami jak: Metrowy, Skorup, Dinal, Metro, Chada oraz Pyskaty.

Dyskografia

Albumy

Kompilacje różnych wykonawców

Inne

Produkcja

2017 
Jarecki – Za Wysoko

Teledyski

Przypisy 

Zdobywcy złotych płyt
Urodzeni w 1982
Polscy raperzy
Polscy producenci hip-hopowi
Polscy keyboardziści hip-hopowi
Polscy inżynierowie dźwięku
Polscy didżeje hip-hopowi
Ludzie urodzeni w Opolu
Muzycy związani z Opolem